Le traité de Barcelonne peut désigner :
 celui de 1274 signé entre  et les Mérinides ;
 celui de 1309 signé entre  et les Mérinides ;
 celui de 1529 signé par  promettant la Navarre à  ;
 celui de 1493 qui voit la France céder la Cerdagne, le  Conflent, le Vallespir et le Roussillon à l'Aragon ;
 celui de 1529 signé entre le Saint-Empire romain germanique et l'Église catholique.
 celui de 2023, traité de coopération et d'amitié entre l'Espagne et la France